Бегер — фамилия. 

Известные носители:
 Бегер, Александр Фёдорович (1823—1895) — русский дипломат, тайный советник.
 Бегер, Бруно (1911—2009) — немецкий расолог и антрополог.
 Бегер, Лоренц (использовал псевдоним Daphnaeus Arcuarius; 1653—1705) — немецкий правовед, библиограф и нумизмат.